Савайи () — один из двух крупных островов, входящих в состав Независимого Государства Самоа (южная часть Тихого океана).

География 

Длина острова составляет — около 70 км, ширина — 40 км. Площадь — 1708 км². Южный берег — обрывистый и скалистый, северный — менее рельефен (здесь расположена естественная бухта Матаату). 

В центре острова расположена гора Силисили (1858 метров) — высшая точка государства Самоа, архипелага Самоа, а также занимающая четвёртую строчку в списке высших точек всех островов Тихого океана, входящих в часть света Океания, без учёта Папуа — Новой Гвинеи и Новой Зеландии; и несколько дремлющих вулканов, последнее извержение одного из которых — Матавану — было зарегистрировано с 1905 по 1911 год (в результате образовалась пещера Пеапеа). 

Остров покрыт густой растительностью: платанами, кокосовыми пальмами, цитрусовыми и хлебными деревьями. В восточной части острова на стыке трёх округов (Палаули, Гагаэмауга и Фаасалелеага) находится озеро Матаулано.

На Савайи имеются водопады: Афу-Аау, Му-Пагоа.

История 

Савайи был открыт французским путешественником Жаном Франсуа де Лаперузом. С конца XIX в. вошел в состав Западного (Германского) Самоа.

Археология 
Интерес для историков и археологов всего мира представляет курган Пулемелей, изучение которого началось лишь в XXI веке.

Административное деление 

Из 11 округов Самоа на острове Савайи находится 6:

¹ часть округа расположена на Уполу (включая деревни Саламуму-Уту и Леауваа)

Население 
В 2006 году численность населения острова составляла 43 103 человека. Крупнейшие порты — Салелолога и Асау.

Примечания 

Острова Австралии и Океании
Острова Самоа